Stopica je osnovna metrična verzna enota. Stopice sestavljajo poudarjeni oziroma nepoudarjeni zlogi, katerih število je omejeno. Najbolj znane stopice so: jamb, trohej, daktil, amfibrah, anapest in spondej, od katerih so prve štiri najbolj primerne za slovenski jezik. Simbol za označevanje poudarjenih ali dolgih zlogov je ¯, medtem ko je simbol za nepoudarjene oz. kratke zloge ˘.

Dvozložne stopice 

Glavni članek: Dvozložne stopice.

Trizložne stopice 
Glavni članek: Trizložne stopice.

Štirizložne stopice 
Glavni članek: Štirizložne stopice.

Viri in literatura 
 Anton Ocvirk: Evropski verzni sistemi in slovenski verz (9. in 10. zvezek zbirke Literarni leksikon, DZS 1980)

Glej tudi 
 Metrika (književnost)

Verzologija